Tour of Chongqing Island 2021 er den 14. udgave af det kinesiske etapeløb Tour of Chongming Island. Cykelløbets tre etaper skulle oprindelig være kørt fra 6. til 8. maj 2021 i Chongming, men blev pga. coronaviruspandemien udskudt til 14. til 16. oktober. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 14. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

2021
UCI Women's World Tour 2021